San Benito puede referirse a:

Personas 
 San Benito Biscop
 San Benito de Aniano
 San Benito de Milán
 San Benito Menni
 San Benito Manasseri
 San Benito de Aviñón
 San Benito José Labre
 San José Benito Cottolengo
 San Benito de Nursia, monje cristiano fundador de la Orden benedictina, iniciador de la vida monástica en Occidente.
 San Benito de Massérac
 San Benito de Palermo

Geografía 
 Monte San Benito, eminencia topológica en Madrid, España.

Divisiones administrativas

En Argentina 
 San Benito, localidad de la provincia de Entre Ríos;
 San Benito, barrio no oficial de Buenos Aires;

En Bolivia 
 San Benito, municipio ubicado en el departamento de Cochabamba;

En Colombia 
 San Benito, barrio del sur de Bogotá;
 San Benito, municipio del departamento de Santander;
 San Benito, barrio del oriente de Santiago de Cali;

En España 
 San Benito de la Contienda, localidad del municipio de Olivenza en la provincia de Badajoz;
 San Benito, localidad del municipio de Almodóvar del Campo en la provincia de Ciudad Real;
 San Benito, lugar del concello de Santiso en la provincia de La Coruña;
 Ribera de San Benito, localidad del municipio de Villanueva de la Jara en la provincia de Cuenca;
 Montes de San Benito, localidad del municipio de El Cerro de Andévalo en la provincia de Huelva;
 San Benito, localidad del municipio de Valdefresno en la provincia de León;
 San Benito, localidad del municipio de Torrejón de Ardoz en la provincia de Madrid;
 Coto de San Benito, localidad del municipio de Valdepiélagos en la provincia de Madrid;
 San Benito, localidad del municipio de Murcia en la provincia de Murcia;
 Huerta de San Benito, localidad del municipio de Murcia en la provincia de Murcia;
 San Benito da Veiga, lugar del concello de O Pereiro de Aguiar en la provincia de Orense;
 San Benito, lugar del concello de Arbo en la provincia de Pontevedra;
 San Benito, lugar del concello de Portas en la provincia de Pontevedra;
 San Benito, lugar del concello de Tomiño en la provincia de Pontevedra;
 San Benito de la Valmuza, localidad del municipio de Galindo y Perahuy en la provincia de Salamanca;
 Torrecilla de San Benito, localidad del municipio de San Pedro de Rozados en la provincia de Salamanca;
 San Benito, localidad del municipio de Los Realejos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 San Benito, localidad del municipio de Ayora en la provincia de Valencia.

En Estados Unidos 
 San Benito, ciudad del estado de Texas;
 Condado de San Benito, California;

En Filipinas 
 Municipio de San Benito, en la Provincia de Surigao del Norte.

En Guatemala 
 San Benito, municipio en el departamento de El Petén;

En Venezuela 
 San Benito, población al sur del Estado Zulia.

Edificios 
 Iglesia de San Benito, ;
 Monasterio de San Benito, ;

Deporte 
 San Benito Club de Fútbol, equipo de fútbol de Jerez de la Frontera, España;

Organizaciones 
 San Benito, hermandad de la Semana Santa de Sevilla (España);